Der etwa drei Hektar grosse, 1890 gegründete Parc zoologique du bois du petit château ist ein Tierpark im neuenburgischen La Chaux-de-Fonds. Der Eintritt ist kostenlos. Im Park werden vorwiegend europäische Tierarten wie Steinbock, Rothirsch, Europäischer Mufflon, Wildschwein, Fischotter, Rentier, Marderhund oder bis im Januar 2022 der Braunbär gezeigt. Das 1989 gegründete Vivarium, das in den Park eingegliedert ist, legt seinen Schwerpunkt auf wirbellose Tiere, Fische, Amphibien und Reptilien. Es werden über 400 Tiere in etwa 50 Arten und im Vivarium rund 250 Tiere in 50 Arten gehalten.

Weblinks 
 Website von Zoo und Vivarium

Einzelnachweise 

Zoo in der Schweiz
Unternehmen (La Chaux-de-Fonds)
Gegründet 1890